A női 10 méteres toronyugrást a 2012-es úszó-Európa-bajnokságon május 16-án rendezték meg. Délután a selejtezőt, este pedig a döntőt.

Eredmény 
Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak.

Források 

N10